

Patronymes 
Tonetti est un patronyme italien, signifiant en italien « petit Antoine », porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Gianluca Tonetti, cycliste italien
 Mathieu Tonetti, réalisateur et photographe
 Riccardo Tonetti, skieur alpin italien

Patronyme italien